G2 kan syfta på

 G2 – en kommunal gymnasieskola som ligger i Gustavsberg i Värmdö kommun, se Gustavsbergs gymnasium
 G2 (musikgrupp) – en svensk bluegrassgrupp, grundad i Stockholm 2006
 G2-mångfald – en sjudimensionell Riemannmångfald
 Soko G-2 Galeb – ett enmotorigt militärflygplan utvecklat i Jugoslavien